Dominique Dupuy (1767-1798), général de la Révolution française ;
 Dominique Dupuy (1812-1885), botaniste et professeur d'histoire naturelle ;
 Dominique Dupuy (né en 1930), danseur et chorégraphe français ;
 Dominique Dupuy (né en 1957), pilote automobile français.